Wschodnia obwodnica Poznania (WOP) – droga omijająca miasto Poznań od wschodniej strony. Arteria jest częścią trasy europejskiej E261 i drogi ekspresowej S5. Trasa na całym odcinku jest co najmniej dwujezdniowa. Wschodnia obwodnica została otwarta 4 czerwca 2012.

Przypisy 

Obwodnice Poznania